Золотое — название населённых пунктов:

Россия 
 Золотое — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Золотое — село в Ленинском районе Крыма.
 Золотое — село в Макушинском районе Курганской области.
 Золотое — деревня в Половинском районе Курганской области.
 Золотое — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Золотое — село в Красноармейском районе Саратовской области.

Украина 
 Золотое — город в составе города Первомайск Луганской области.
 Золотое — село в Дубровицком районе Ровненской области.